In 1932/33 werd het veertiende Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Stuttgarter Kickers werd kampioen van Württemberg en Phönix Karlsruhe van Baden. Net als de vicekampioenen Union Böckingen en Karlsruher FV De Kickers behaalden met een vierde plaats het beste resultaat. 

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. Hoewel dit voor vele competities in het land een ingrijpende verandering was dit niet zo'n grote verandering voor de clubs uit Württemberg-Baden aangezien deze competitie vervangen werd door de Gauliga Württemberg en de Gauliga Baden. 

Er werden wel enkele grenscorrecties uitgevoerd, twee clubs uit Ulm, dat tot Württemberg behoort maar grenst aan Beieren en die altijd in de Beierse competitie speelden, werden nu overgeheveld naar de Gauliga Württemberg. De Badense grensclubs uit Pforzheim en Brötzingen, die tot nu in de Württembergse competitie speelden werden ingedeeld in de Gauliga Baden. Ook de clubs uit het Noord-Badense Mannheim, die tot dusver in de Rijncompetitie gespeeld hadden werden in de Gauliga Baden ingedeeld.

Bezirksliga

Württemberg

 Play-off titel

Baden

Kreisliga Württemberg
Uitslagen uit de Kreisliga württemberg zijn niet meer bekend, enkel dat Sportfreunde Stuttgart en VfR Heilbronn zich wisten te kwalificeren voor de Gauliga.

Kreisliga Baden

Oberbaden

Groep Breisgau

Oberrhein

Südbaden

Mittelbaden-Murg

Schwarzwald-Bodensee

Uit deze reeks is niet bekend welke clubs degradeerden naar de Kreisklasse.

Hegau-Bodensee

Promotie-eindronde
FV Daxlanden speelden in een groep van de Kreisliga Mittelbaden, waar de uitslagen niet meer van bekend zijn. Door de invoering van de Gauliga was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1932
Duits competitievoetbal 1932/33